Алексей Толстой може да се отнася за:
 Алексей Владимирович Толстой (1840 – 1907) – руски генерал
 Алексей Константинович Толстой (1817 – 1875) – граф, руски поет, романист и драматург
 Алексей Николаевич Толстой (1883 – 1945) – граф, руски и съветски писател
 Алексей Петрович Толстой (1797 – 1861) – руски генерал от кавалерията, сенатор